План Верде има више значења:

 План Верде (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План Верде (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику